

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Mullett Township – township del Michigan
 Lago Mullett – lago del Michigan

Nautica 
 HMS Mullett – scuna della Royal Navy varata nel 1807
 HMS Mullett – cannoniera della Royal Navy varata nel 1860

Persone 
 Alfred B. Mullett – architetto britannico naturalizzato statunitense
 David Mullett – crickettista australiano
 Joe Mullett – calciatore inglese
 Leonard Mullett – crickettista australiano
 Margaret Mullett – medievista britannica
 Rob Mullett – atleta britannico

Pagine correlate 
 Mullet
 HMS Mullett